BLO kan verwijzen naar:

 Buitengewoon Lager Onderwijs, onderwijsvorm in Vlaanderen, ook afgekort als BuLO
 Buitengewoon Lager Onderwijs, voormalige onderwijsvorm in Nederland, zie Speciaal onderwijs